Het ATP-toernooi van Stuttgart 2018 (met de officiële naam Mercedes Cup) werd gespeeld van 11 tot en met 17 juni 2018. Er werd gespeeld op de outdoor grasbanen van TC Weissenhof in Duitse stad Stuttgart.

Het toernooi van 2018 meer dan 60.000 toeschouwers.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Afmeldingen 
Voor het toernooi
  Marco Cecchinato → vervangen door  Denis Istomin
  Chung Hyeon → vervangen door  Maximilian Marterer
  David Ferrer → vervangen door  Mirza Bašić
  Gaël Monfils → vervangen door  Florian Mayer
  Peter Gojowczyk → vervangen door  Viktor Galović (LL)

 Opgaven tijdens een wedstrijd
  Viktor Troicki - rugblessure

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema 

Stuttgart
Outdoor ATP-toernooi van Stuttgart